In ginocchio da te (chanson)
 In ginocchio da te (film, 1964)